Fêmea, flexão gramatical de gênero;
 Fêmea - biologia;
 Ficha fêmea - em vários objectos ou peças de maquinaria, em que uma das peças possui espaços ou orifícios onde se ajustam uma ou mais partes salientes de outra. Por exemplo, uma das fichas (br=terminal) duma extensão eléctrica;
 Rosca fêmea - rosca em espiral presente em tubos, e diverso material de pichelaria, utilizado na construção civil;

Desambiguação